Санкт-Вендель () — район в Германии. Назван в честь св. Венделина, жившего в тех краях. Центр района — город Санкт-Вендель. Район входит в землю Саар. Занимает площадь 476 км². Население — 90,8 тыс. чел. (2010). Плотность населения — 191 человек/км².
Официальный код района — 10 0 46.

Район подразделяется на 8 общин.

Города и общины 
 Санкт-Вендель (26 253)
 Толай (12 743)
 Марпинген (10 793)
 Нофельден (10 158)
 Нонвайлер (8912)
 Фрайзен (8373)
 Намборн (7319)
 Оберталь (6236)
(30 июня 2010)

Ссылки 
 www.landkreis-st-wendel.de Официальная страница

Районы Саара